Stellaria può riferirsi a:
Stellaria, genere di piante appartenenti alla famiglia Caryophyllaceae
Stellaria, genere di molluschi appartenenti alla famiglia Xenophoridae